

Geografia 
 Spagna
 Casas del Puerto de Villatoro – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Villatoro – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Edwin Villatoro – calciatore guatemalteco, attaccante
 Hernán René Sandoval Villatoro – ex calciatore guatemalteco, attaccante
 Julia Emma Villatoro Tario – diplomatica salvadoregna